Dromos – rodzaj korytarza.
 Dromos – jedna z konkurencji olimpijskich w starożytnej Grecji.